Biologia:
 Transformació de les espècies, procés de canvi d'una espècie biològica en una altra utilitzada per William Chilton
 Transformació vírica, procediment pel qual un fragment d'ADN és transferit a una cèl·lula emprant un virus
 Transformació bacteriana, procés de transferència genètica horitzontal que ocorre de manera natural en alguns bacteris
 Matemàtiques: 
 Transformació o transformada, qualsevol funció que fa correspondre un conjunt X en un altre conjunt o en a si mateix
 Transformació de Fourier
 Transformació de Galileu
 Transformació isomètrica
 Transformació de Laplace
 Transformació lineal
 Transformació de Lorentz
 Miscel·lània: La transformació (Die Verwandlung, en alemany), relat de Franz Kafka publicat per primer cop el 1915